Saint-Félix (Allier) – comune francese
 Saint-Félix (Charente) – comune francese
 Saint-Félix (Charente Marittima) – comune francese
 Saint-Félix (Lot) – comune francese
 Saint-Félix (Oise) – comune francese
 Saint-Félix (Alta Savoia) – comune francese